Дискре́тность (от  — разделённый, прерывистый) — свойство, противопоставляемое непрерывности, прерывистость. Синонимы к слову дискретный: корпускулярный, отдельный, прерывистый, раздельный и т. п.

Дискретным называют процесс, изменяющийся между несколькими различными стабильными состояниями, например, процесс перемещения секундной стрелки в механических часах. Дискретные системы (объекты) рассматриваются как состоящие из чётко отграниченных (логически или физически) элементов; также дискретными иногда называют и сами элементы дискретной системы.

Дискретность является всеобщим свойством материи. При этом, как правило, понятия дискретности и непрерывности относительны: одна и та же система может быть с одной точки зрения дискретной, а с другой — непрерывной; примером может служить корпускулярно-волновой дуализм.

Области применения 
Понятие дискретности применяется в следующих областях:
 Дискретная математика — дискретным называется счётное множество, эта концепция также важна в комбинаторике и теории вероятностей.
 Общая топология — дискретным называется множество, состоящее лишь из изолированных точек.
 Электротехника — дискретный означает «имеющий раздельные электронные компоненты», например, отдельные резисторы и транзисторы. Это противопоставляется интегральным микросхемам.
 Теория информации и обработка сигналов — дискретный сигнал.

См. также 

 Дискретизация
 Интеграл
 Квантование
 Производная
 Дискретный объектив

Философия математики